Skrót AAFF może oznaczać:
 Ann Arbor Film Festival, coroczny festiwal firmowy organizowany w Ann Arbor
 Asian Animation Film Festival festiwal organizowany w Chicago
 Architect Africa Film Festival, festiwal organizowany w pięciu miastach Afryki Południowej
 All About Freedom Festival, festiwal organizowany w Gdańsku